Pakoe Alam VI was van 1901 tot 1902 de zelfregerende vorst van Pakualaman, een vorstendom op centraal Java in Indonesië. Hij volgde zijn vader Pakoe Alam V op als de pakualaman. De vorst was vazal van Jogjakarta en indirect van Nederland. De heersers van de zelfregerende vorstendommen Soerakarta, Jogjakarta, Mangkoenegaran en Pakoealaman hadden een hoge status. . De volledige titel van de vorst was Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakoe Alam VI.

Zie ook
 De Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Vorst van Pakoealaman